Kamehameha peut faire référence à :
 Kamehameha, l'un des cinq premiers souverains du royaume d'Hawaï :
 Kamehameha I (1758-1819), unificateur de l'archipel d'Hawaï ;
 Kamehameha II (1797-1824), le fils aîné du précédent ;
 Kamehameha III (1814-1854), le frère cadet du précédent ;
 Kamehameha IV (1834-1863), neveu du précédent ;
 Kamehameha V (1830-1872), petit-fils de Kamehameha I et dernier roi de la Maison de Kamehameha.
 , un sous-marin américain ayant servi de 1963 à 2002 ;
 Kamehameha est une technique de combat dans le manga Dragon Ball ;
 Kamehameha, un genre d'insectes hemiptères de la famille des Miridae.